Фредерик Киесель (; 24 февраля 1923, Арлон — 15 февраля 2007, Брюссель) — бельгийский , , ,  и .

Биография 
Изучал право в , где стал доктором наук. Участник Второй мировой войны. В 1944 году записался добровольцем в батальоны Северной Ирландии.

До 1956 года работал юристом в Арлоне. Занимался журналистикой, сначала в La Métropole в Антверпене (с 1956 по 1963 год), затем с 1963 по 1979 г. в La Cité в Брюсселе, где специализировался в области внешней политики. Автор ряда статей, особенно по Ближнему Востоку и странам Азии. Затем с 1979 по 1988 год работал в Pourquoi Pas?, продолжая заниматься литературной и музыкальную критикой.

Дебютировал в литературе в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Писал на Валлонском языке. Автор эссе, биографий, журналистских расследований, таких как «Даллас, преступление без убийцы» (1966) об убийстве Кеннеди, или «Израильско-арабский тупик» (1972).

Опубликовал несколько сборников местных сказок и легенд об Арлоне, Арденнах, Гауме в Бельгии.

Основной литературной деятельностью его всегда была поэзия. С момента первой публикации «Что дал мне день» в 1954 году молодой поэт получил признание своих читателей и был удостоен премии Полака Королевской академии французского языка и литературы в Бельгии. Написанные поэтом сборники стихов, отмечены двумя другими поэтическими премиями в 1964 и 1974 годах.

Избранные произведения 
Поэзия
 Ce que le jour m’avait donné, À l’Enseigne du plomb qui fond, Dison, 1954.
 Élégies du temps et de l'été, Éditions du Verseau, Bruxelles, 1961.
 Printemps-Orphée, Julliard, collection Cahiers des Saisons, Paris, 1962.
 Le Cadran solaire, Éditions Le Borée, Lille, 1964 (collection Carrée, no 4).
 Herbe sur le chemin, Éditions du Verseau, Bruxelles, 1965.
 Pâques sauvages, Maison Internationale de la Poésie, Bruxelles, 1974.
 Nous sommes venus prendre des nouvelles des cerises, Éditions Ouvrières, Paris, 1982; Vie ouvrière, *Bruxelles, collection Enfance heureuse.
 L’Autre regard, Édition de L’Ardoisière, Attert, 1985.
 Fables et comptines, Bruxelles, Les Élytres du hanneton, 1992
 Le Sablier, Clapas, Aguessac, 1998.
 La Corne de brume, Éditions Académie luxembourgeoise, Arlon, 1999.
 L'Échelle de Jacob, Clapas, Aguessac, 2001.
Эссе
 Pierre Nothomb, Pierre De Méyère, Bruxelles, 1965.
 Dallas, un crime sans assassin, Pierre De Meyère, Bruxelles, 1966.
 Lucien Maringer ou la poésie de l’image, Éditions DMN, Bruxelles, 1967.
 Louis Dubrau, Pierre De Méyère, Bruxelles, 1970.
 L’impasse israélo-arabe, Éditions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1972.
 Anne-Marie Kegels, Pierre De Méyère, Bruxelles, 1974.
 Le livre souvenir de Jean-Paul II en Belgique. 1. Jean-Paul II, ce pape inattendu que la Belgique attend. 2. La fête, essai, Didier-Hatier, Bruxelles, 1985.
 Charles Delaite, La Dryade, Virton, 1986.
 Rainer Maria Rilke. Le Livre d’Heures, (première traduction intégrale), accompagné d’un essai, Les heures d’un Dieu paradoxal, Éditions Le Cri, Bruxelles, 1990.
 Thomas Owen, les pièges du grand malicieux, Quorum, Ottignies, 1995.
 Philippe Leuckx, Dossier L no 59 fascicule 3, Service du Livre Luxembourgeois, Marche-en-Famenne, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Frédéric Kiesel
Биографы
Эссеисты Бельгии
Доктора права
Участники Второй мировой войны (антигитлеровская коалиция)
Лауреаты литературных премий
Юристы Бельгии